BZS peut faire référence à :
  ;
 Brazilian sign language (en français, langue des signes brésilienne), la langue des signes utilisée par les personnes sourdes et leurs proches des centres urbains du Brésil.

Code IATA des aéroports